Марк Попіллій Ленат — політичний і військовий діяч Стародавнього Риму, чотири рази обраний консулом, починаючи з 359 року до н. е.
 Марк Попіллій Ленат — політичний і військовий діяч Стародавнього Риму, обраний консулом 316 року до н. е.
 Марк Попіллій Ленат — політичний і військовий діяч Стародавнього Риму, обраний консулом 173 року до н. е.
 Марк Попіллій Ленат — політичний і військовий діяч Стародавнього Риму, обраний консулом 139 року до н. е.